Kaden steht für folgende geographischen Objekte:

 Kaden, Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Kaden (Luckau), Gemeindeteil in Luckau-Duben, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Kaden, bretonische Schreibweise von Caden, Gemeinde im Département Morbihan, Frankreich
 Gut Kaden in Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

Kaden ist der Familienname folgender Personen:

 August Kaden (1850–1913), deutscher Politiker (SPD), MdR
 Christian Kaden (1946–2015), deutscher Musikwissenschaftler
 Danny Kaden (1884–1942), polnischer Regisseur
 Dietmar Kaden (* 1963), österreichischer Architekt
 Eric Kaden (* 1976), deutscher Autor und Verleger
 Erich-Hans Kaden (1898–1973), deutscher Rechtsgelehrter
 Ernst Alfred Kaden, deutscher Generalmajor 
 Felix Kaden (1892–1964), deutscher Politiker (SPD/SED), MdL
 Friedrich Kaden (1928–1993), deutscher Lehrer und Autor
 Friedrich Karl Drescher-Kaden (1894–1988), deutscher Mineraloge und Petrologe
 Gerd Kaden, eigentlicher Name von Gert Caden (1891–1990), deutscher Künstler und Politiker (KPD/SED)
 Günter Kaden (* 1941), deutscher Bildhauer
 Heinz Kaden (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Herbert Kaden (* 1953), deutscher Archivar und Autor
 Jens Kaden (* 1970), deutscher Kardiologe und Hochschullehrer
 Jens Kaden (Fußballfunktionär), deutscher Fußballfunktionär 
 Juliusz Kaden-Bandrowski (1885–1944), polnischer Prosaiker und Publizist
 Mathias Kaden (* 1981), deutscher DJ und Musiker
 Michael von Kaden († 1540/1541), deutscher Jurist
 Monika Kaden (* 1950), deutsche Bildhauerin
 Richard Kaden (1862–??), deutscher Generalleutnant
 Sylvia Kaden (* 1974), deutsche Biathletin
 Tom Kaden (* 1961), deutscher Architekt
 Toni Kaden (1864–1947), deutsche Schauspielerin
 Ulli Kaden (* 1959), deutscher Boxer
 Werner Kaden (* 1928), deutscher Musikwissenschaftler
 Woldemar Kaden (1838–1907), deutscher Autor

Siehe auch:
 Caden (Begriffsklärung)
 Kaaden